Johann Meder ist der Name folgender Personen:

* Johann Gabriel Meder (1729–1800), in den Niederlanden wirkender deutscher Komponist
 Johann Valentin Meder (1649–1719), deutscher Komponist